Schindlinge bezeichnen unter anderem Kalbfelle mit extrem kurzem Haar. Diese Felle stammen meistens von zu früh geborenen Tieren oder Totgeburten.

Schindling ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schindling (1887–1963), deutscher Unternehmer
 Anton Schindling (1947–2020), deutscher Historiker
 Klaus Schindling (* 1968), deutscher Politiker (CDU)